Анато́лий Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Анатолий Николаевич (1910—1989) — советский геолог, палеонтолог.
 Иванов, Анатолий Николаевич (1912—1977) — советский архитектор.
 Иванов, Анатолий Николаевич (1940—2019) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Иванов, Анатолий Николаевич (род. 1961) — советский и российский актер .